Ex mattatoio dell'Aquila – complesso architettonico dell'Aquila, sede del Museo nazionale d'Abruzzo
 Ex mattatoio di Cagliari – complesso architettonico di Cagliari, sede dell'ExMà
 Ex mattatoio di Roma – complesso architettonico di Roma, sede del Museo di arte contemporanea e della facoltà di Architettura dell'Università Roma Tre.